Термін Дандас () може означати:

Місця

Канада 
 Дандас — поселення в провінції Онтаріо
 Дандас — колишній округ у провінції Онтаріо, нині входить до об'єднаного графства Стормонт, Дандас і Ґленґаррі
 Дандас — парафія в Нью-Брансвіку
 Площа Дандас — площа в Торонто на перехресті вулиць Янґ і Дандас

Сполучені Штати 
 Дандас — місто в Міннесоті

Люди 
 Дандас — шотландське прізвище
 Генрі Дандас — шотландський політик
 Джеймс Дандас — британський адмірал

Інше 
 Клан Дандас — шотландський клан
 Замок Дандас — аристократичний маєток поблизу Единбурга